Уикипедия на литовски език () е раздел на литовски език в Уикипедия. Проектът започва работа на 20 февруари 2003 година.

Статистика

Посещаемост 

Литовски език
Литовски език